Olympus non-fictie is een heruitgavenreeks van Amstel Uitgevers en Uitgeverij Contact op het gebied van: geschiedenis, filosofie, psychologie, muziek, letteren, kunst en biografieën.

Nederlandstalige boekenreeks